Cancrin ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ludwig von Cancrin (1738–1816), deutscher Ingenieur, Mineraloge, Metallurge und Baumeister der vorindustriellen Zeit
 Georg Cancrin (1774–1845), deutsch-russischer General und Finanzminister
 Johann Heinrich Cancrin (1710–1768), Bergbauingenieur